KLX – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Kalamata –  Calamata, Grecia